

Anno 
 240 o 240 a.C.

Codici 
 240 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Herrenberg Sternwarte, nel Baden-Wűrttenberg, in Germania

Matematica 
 240 – numero